Tran bzw. Trần steht für:
 Tran, fettes Öl aus dem Fettgewebe von Meeressäugern
 Trần (Familienname) (Tran), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Trần-Dynastie, Dynastie in Vietnam
 Tran (Stadt), Stadt in Bulgarien
 Tran und Helle, Figur der NS-Propaganda

TRAN ist die Abkürzung für:
 Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr im Europäischen Parlament

Siehe auch:
 Thran
 Trannes

Abkürzung